Tonopah est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Tonopah (Arizona)
 Tonopah (Nevada)